Russ Hamilton (pokerspeler) (1948), een Amerikaans pokerspeler
 Russ Hamilton (zanger) (1932-2008), een Brits zanger